Incendie à Kyôto est le douzième volume du manga Kenshin le vagabond.

Résumé par chapitre

L'initiation 
Après une semaine d'entraînement, Seijûrô met Kenshin au défi de le toucher ne serait-ce qu'une fois, et ce dernier réussit de justesse. Le maître fait alors au disciple une démonstration de la « technique du dragon à neuf têtes » de l'école Hiten Mitsurugi, qui consiste à enchaîner neuf coups mortels à la vitesse divine de l'école, rendant tout esquive impossible.

Au péril de ma vie 
Kenshin, poussé par son maître, tente cette technique et l'exécute parfaitement... mais Seijûrô réplique par exactement la même et contre.

Il explique alors que Kenshin n'a qu'une façon de le battre, maîtriser la « technique du dragon divin », le véritable secret de l'école Hiten Mitsurugi. Il ajoute que Kenshin doit être capable de comprendre après avoir vu la « technique du dragon à neuf têtes ». Mais, voyant comment son disciple se met en garde, il lui dit que quelque chose lui fait défaut, et lui donne une nuit pour trouver ce que c'est sous peine de devoir réellement mettre sa vie en danger pour maîtriser cette technique.

Le soir, buvant du saké, Seijûrô se souvient de sa rencontre avec Kenshin, qui a vu ses parents adoptifs mourir sous ses yeux après avoir vu ses parents mourir du choléra.

Entre la vie et la mort 
Le lendemain matin, maître et disciple se font face. Voyant que son élève n'a pas trouvé la réponse, Seijûrô déclare que Kenshin ne pourra jamais vaincre la bande de Shishio, et même s'il y arrivait il perdrait contre son côté assassin. Retirant son manteau lesté qui bride sa force, il annonce qu'il va le tuer ici même, comme son devoir de maître l'impose. Kenshin alors sent sa main trembler devant la véritable force de Seijûrô, qu'il voit pour la première fois.

Alors que son maître s'élance en exécutant la « technique du dragon à neuf têtes », Kenshin soudain revoit le visage de tous ceux qu'il a rencontrés et qui comptent sur lui, en particulier Kaoru, et comprend qu'il ne peut pas se laisser tuer, il doit vivre, à tout prix. Il s'élance et les sabres des deux adversaires s'entrechoquent, et tous deux retombent sur terre.

Seijûrô alors explique à Kenshin que c'était la volonté de vivre qui lui faisait défaut, lui qui rongé de remords veut protéger à tout prix les gens même en échange de sa vie. Déclarant que cette volonté de vivre est plus forte que tout, il ajoute que Kenshin est en mesure de vaincre la faction de Shishio... juste avant que celui-ci en remarque la blessure sur le torse de son maître.

Le rassemblement des dix sabres 
Seijûrô, blessé, perd connaissance et s'effondre. Kenshin refuse alors de le laisser mourir, et le traîne vers sa cabane, où il tente de le soigner.

Shishio, pendant ce temps, rassemble les « dix sabres »(sauf Chô) : Sōjirō, Kamatari, Usui, Anji, Hôji, Iwanbô, Henya, Saizuchi et Fuji. Il leur annonce que l'incendie est prévu pour le lendemain à minuit moins une.

Ce matin-là, Seijûrô reprend connaissance, en pleine forme, et annonce à Kenshin que son entraînement est terminé, et qu'il doit sublimer la « technique du dragon divin » pour ne pas tuer, même avec un sabre à lame inversée.

Dans un autre but 
Kenshin, prenant congé de son maître, lui demande une dernière faveur : veiller sur ses amis de Aoiya durant l'affrontement. Mais Seijûrô rétorque que son disciple abuse de sa bonté.

À Kyōto, Hajimé a fait rassembler plusieurs milliers de policiers pour faire face à la menace d'incendie.

Kenshin le rejoint, et tous deux tombent d'accord sur le fait que les hommes de Shishio semblent parler trop facilement. Regardant des cartes, ils comprennent qu'en réalité Shishio va tenter de bombarder Tôkyô par mer, l'incendie de Kyōto n'étant qu'une diversion. Rejoints par Sanosuké, tous se dirigent vers Ōsaka, d'où Shishio va vraisemblablement partir.

À tombeau ouvert ! 
Roulant vers Ōsaka, tous trois discutent de la stratégie de Shishio. Kenshin comprend qu'il n'a pas l'intention de détruire Tôkyô, mais de profiter du vent de panique qui va découler de l'apparition d'un bateau inconnu dans la baie de Tôkyô, comme les bateaux noirs de Perry. Affolée, la population sombrera dans la confusion la plus totale, et le gouvernement ne pourra pas faire face.

À Kyōto, Misao, Kaoru et Yahiko reçoivent une lettre de Kenshin expliquant le plan de Shishio, et demandant l'aide d'Obiwabanshû pour maîtriser les foyers d'incendie. Utilisant les pigeons voyageurs du groupe, ils entreprennent de prévenir la population.

À Ōsaka, Shishio présente à Yumi le « Purgatoire », habilement dissimulé sous l'apparence d'un bateau ordinaire.

Incendie à Kyōto (première partie) 
Les hommes de Shishio, à Kyōto, sont empêchés d'agir par la présence massive des policiers. Plusieurs membres des « dix sabres » entrent alors en action. Mais la population veille, et aucun incendie ne peut être allumé.

Sur le bateau, Hôji s'inquiète de l'absence de flammes lorsqu'un garde voit arriver à toute allure un fiacre dont sortent Kenshin, Hajimé et Sanosuké. Shishio n'en est pas autrement surpris, car Kenshin est l'assassin qui lui ressemble le plus, et il a donc su deviner ses intentions.

Incendie à Kyōto (deuxième partie) 
Shishio, qui ne veut pas donner l'impression de s'enfuir, décide de montrer à ses visiteurs la véritable apparence de son arme, et fait sauter le camouflage de son bateau. Apparaît un véritable bateau de guerre. Hajimé comprend alors que le gouvernement, face à cela, ne durera pas.

Kenshin décide que lui et Hajimé vont aller au bateau et attirer l'attention de l'ennemi, pendant que Sanosuké va chercher une barque pour pouvoir s'approcher et utiliser les explosifs que lui a donnés Tsunan.

Alors que ses deux adversaires montent sur le bateau, Shishio n'est pas dupe, et ordonne à la mitrailleuse Gatling qu'il a fait préparer de tirer sur Sanosuké, qui arrive en courant sur les débris de bois flottants. Mais ce dernier le contre en faisant voler de l'eau avec sa technique du double coup.

Incendie à Kyōto (troisième partie) 
Arrivé à portée du bateau, Sanosuké lance ses explosifs qui se révèlent extrêmement puissants.

Voyant son bateau gravement endommagé et prêt à couler, Shishio reconnaît avoir sous-estimé ses adversaires, et leur donne rendez-vous dans son quartier général. Kenshin accepte le défi, et Shishio et ses hommes évacuent le navire.

Prélude à la chute | Une magnifique nuit

Volume de Kenshin le vagabond